Гаплогруппа T2g1a — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Палеогенетика

Халколит 
Доисторический Левант
 I1154 | S1154.E1.L1 __ Peqi’in cave (CHPK018) __ Пкиин, Северный округ (Израиль) __ 4500–3900 BCE __ Ж __ T2g1a.

Бронзовый век 
Лчашен-Мецаморская культура
 I16120 | 2360; 2014; Dzorigegh; Tomb, LM culture, LBA-1 __ Dzori Gekh Archaeological complex __ Техут (Лори), Армения __ 1500–1380 BCE (3390±35 BP) __ М __ J1a2a1a2d2b2b2~ (J-Z2317) # T2g1a.

Железный век 
Гандхарская культура
 Loebanr __ Сват (Пакистан).
 I6292 | Grave 135, Individual 1 in a double burial , TI.35A __ 895-801 calBCE (2675±20 BP, PSUAMS-2794) __ Ж __ T2g1a
 I6554 | Grave 73, Individual 1 in a double burial __ 831-796 calBCE (2645±20 BP, PSUAMS-2796) __ М __ L1a > L1a2b # T2g1a

Кушанское царство
 L8620 __ Rabat (Чаганиан) __ Байсунский район, Сурхандарьинская область, Узбекистан __ 2150–1950 BP __ М __ T2g1a.

Кангюй
 KNT002.A0101 | K1/16_2f __ Konyrtobe (mound 1, burial 16) __ Отырарский район,  Туркестанская область, Казахстан __ 200–500 CE __ Ж __ T2g1a.

Средние века 
Мадьяры
 SEO-4 | SEOper4 __ Szeged-Öthalom (grave 4) __ Сегед, Чонград-Чанад, Южный Альфёльд, Венгрия __ X век __ М __ G2a1a1a1a~ G-Z6632/etc*(xZ6638) # T2g1a.

Королевство Англия
 LE17mt | 6330 __  (MIN86, Period 2) __ Тауэр-Хамлетс, Лондон, Англия, Великобритания __ 1375 AD __ Ж __ T2g1a > T2g1a3.

Примечания

Публикации 
2018
 
2019
 
 
2021
 
 
2022

Ссылки 
 
 T2g1a — Haplogroup
 Ancient DNA: T2g1a

Гаплогруппа T2 (мтДНК)